Błędów heißen folgende Orte in Polen:
 Błędów (Powiat Grójecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien
 Błędów (Powiat Radomski), Dorf im Powiat Radomski der Woiwodschaft Pommern; siehe Wierzbica (Powiat Radomski)
 Błędów (Powiat Łowicki), Dorf im Powiat Łowicki der Woiwodschaft Łódź; siehe Chąśno